Грачёв (Грачёва) — русская фамилия, а также топоним.

Грачёв

А 
 Грачёв, Аким Герасимович (1914—1993) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 
 
 
 Грачёв, Андрей Дмитриевич (1900—1964) — советский специалист по авиационным двигателям внутреннего сгорания и жидкостным ракетным двигателям.

Б 
 Грачёв, Борис Павлович (род. 1986) — российский шахматист.

В 
 
 Грачёв, Валентин Григорьевич (1940—1995) — советский, российский актёр.
 Грачёв, Валерий Николаевич (род. 1964) — тренер по хоккею с мячом.
 
 
 
 
 Грачёв, Вячеслав Иванович (род. 1973) — российский регбист и регбийный тренер.

Г 
 Грачев, Георгий Иванович (1860—1893) — художник.
 Грачёв, Глеб Павлович (род. 1997) — украинский футболист.

Д 
 Грачёв, Денис Александрович (род. 1982) — российский боксёр-профессионал.
 Грачёв, Денис Валерьевич (род. 1992) — мастер спорта по бадминтону.

Е 
 Грачёв, Евгений Игоревич (род. 1990) — российский хоккеист.

И 
 
  (род. 1971) — российский баскетболист и тренер, серебряный медалист чемпионата мира (1994).

К 
 Грачёв, Константин Николаевич (род. 1927) — советский легкоатлет, спринтер.

Л 
 Грачёв, Леонид Павлович (1907—1984) — министр целлюлозной и бумажной промышленности СССР.

М 
 Грачёв, Максим Игоревич (род. 1988) — российский хоккеист.

Н

О

П 
 Грачёв, Павел Сергеевич (1948—2012) — министр обороны России.

Р 
 Грачёв, Рид Иосифович (1935—2004) — русский писатель и переводчик, эссеист.

С 
 Грачёв, Сергей Иванович (род. 1953) — председатель Законодательного Собрания Оренбургской области.
 Грачёв, Стефан Фёдорович (1886—1938) — священник РПЦ, священномученик.

Ю 
 Грачёв, Юрий Степанович (1937—2000) — советский и российский график и живописец.



Населённые пункты 
 Грачёв — хутор в Вейделевском районе Белгородской области России.
 Грачёв — хутор в Боковском районе Ростовской области России.
 Грачёв — хутор в Красносулинском районе Ростовской области России.

Другое 
 Грачёв — лунный кратер.

См. также 

 
 
 Грачёв Верх